Visto ist der Name für:

 das Automodell Kia Visto, siehe hierzu Hyundai Atos
 den Ort Visto in der Nähe von Samalari
 den Song Visto lo visto der Musikgruppe Muchachito Bombo Infierno